Alessandro Moscardi – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano
 Damiano Moscardi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano